Viktor Eriksson kan syfta på:

 Victor Eriksson (född 2000), svensk fotbollsspelare 
 Victor Ericsson (född 1992), svensk politiker
 Wiktor Ericsson (född 1973), svensk manusförfattare och regissör